Чемпіонат Албанії 1951 — 14-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1951
Албанія